Puede referirse a:
 En botánica, Tyria es un género  sinónimo de Bernardia, planta de la familia Euphorbiaceae.   

 En entomología, Tyria es un género monoespecífico (Tyria jacobaeae)  de mariposa polilla (Lepidóptero) de la familia Arctiidae.